Folgend die Ergebnisse und Platzierungen bei den Commonwealth Games 1978 im Herrendoppel im Badminton.

Ergebnisse ab Viertelfinale

Endstand

Weblinks 
 Medaillengewinner der Commonwealth Games
 thecgf.com

1978
Badminton
Badminton 1978
Badmintonwettbewerb in Edmonton